2 miejscowości w Polsce 
 Suchocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków 
 Suchocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Jabłonna